Заколдо́ванная ():
 «» — роман-фельетон Жюля Барбе д’Оревильи, впервые опубликованный в 1852 году.
 «» — телевизионный фильм по роману Барбе д’Оревильи (Франция, 1981).
 См. также